Lyle kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lyle (Minnesota)
Lyle (Washington)
Sandy Lyle, Schotse golfprofessional
Lyle (2014), Amerikaanse film uit 2014